Terryville (Connecticut) ;
 Terryville (New York) ;

Homonymie de localités aux États-Unis